Le Besnerais ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Le Besnerais (1921–2003), französischer Ethnologe und Politiker
 Nanette Le Besnerais (1896–1981), französische Tennisspielerin
 Suzanne Le Besnerais (1928–2019), französische Tennisspielerin, siehe Suzanne Schmitt